USS Franklin kan syfta på:

  – en 6-kanoners skonert, utrustades 1775 och återvände till ägaren 1776
  – en 8-kanoners brigg byggd 1795, erövrades av korsarer från Tripoli 1802, återköptes av flottan 1805, och såldes 1807
  – ett 74-kanoners linjeskepp sjösatt 1815 och som höggs upp 1852
  – en fregatt sjösatt 1864 och var i aktiv tjänst fram till 1877, därefter ett logementsfartyg fram till 1915
  – ett hangarfartyg i tjänst 1944 och som skadades av bomber i mars 1945, reparerades men förblev i reserven tills hon ströks i rullorna 1964

Se även 
  – en atomubåt
  – ett hangarfartyg